

Informatica 

Icona – piccola immagine il cui scopo è attivare un programma, un file etc.
Icona – file icona (con estensione .ico) nel sistema operativo Windows
Icona – rappresentazione grafica di un'applicazione di uno smartphone o di un'azione di compiere all'interno di applicazioni o siti web

Sociologia 

Icona – nelle scienze sociali, persona vista come modello da seguire negli ambiti più diversi di una società: cultura, spettacolo, sport etc.

Arte 

Icona – in arte, raffigurazione sacra dipinta su tavola (detta anche 'cona in italiano antico, da non confondersi con ancona, dipinto di più grandi dimensioni); in particolare le tavole prodotte nell'ambito della cultura bizantina e slava
Iconografia – metodo e un ramo della storia dell'arte che si occupa della descrizione, classificazione e interpretazione di quanto raffigurato nelle opere d'arte
Iconologia – branca della storia dell'arte che si occupa di ricercare la spiegazione delle immagini, dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte

Letteratura 

Icona – romanzo dello scrittore britannico Frederick Forsyth

Linguistica 

Icona – nella teoria del semiologo statunitense Charles Sanders Peirce, tipo di segno che ha un rapporto di somiglianza formale alla cosa denotata

Musica 

Icona – album di Baby K del 2018

Altri progetti